San Paolo puede referirse a:

 San Paolo (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía
 San Paolo Albanese, municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata
 San Paolo d'Argon, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía
 San Paolo Cervo, localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte
 San Paolo di Civitate, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia
 San Paolo Solbrito, localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte
 San Paolo di Jesi, localidad y comune italiana de la provincia de Ancona, región de las Marcas